Жилстрой — микрорайон и историческая часть города Мурманска.

История 
 Застройка микрорайона Жилстрой началась в годы первой пятилетки (1928—1932).

Улицы 
Проспект Кирова является северной границей микрорайона. Здесь на улице находится Мурманский Государственный Технический Университет.

Советская улица расположена южнее проспекта Кирова и тянется в направлении с северо-запада на юго-восток. Лежит выше проспекта Кирова и тянется параллельно МГТУ до улицы Марата. На улице располагаются общежития МГТУ.

Улица Фрунзе. Названа в честь Михаила Васильевича Фрунзе. Улица тянется с северо-запада на юго-восток по склону Петушиной сопки параллельно проспекту Кирова и лежит между улицами Советской и Халтурина. Один конец улицы выходит на улицу Спортивную, другой — на улицу Марата.

Улица Халтурина названа в честь С. Н. Халтурина. На улице находится Полярный Геофизический Институт и церковь общины адвентистов Седьмого дня.

Спортивная улица. Здесь расположена школа № 29.

Улица Горького названа в честь Максима Горького. На улице есть общежития МГТУ.

Улица Генералова названа в честь капитана Алексея Петровича Генералова. На ней расположен магазин «Утро» и школа № 4.

Улица Марата названа в честь одного из вождей якобинцев в период Великой французской революции Жана Поля Марата. На улице находится ОАО «Такси 007» и управление механизации строительства треста «Спецстроймеханизация», а также школа № 37.

Улица Котовского названа в честь Григория Ивановича Котовского. На ней стоит Свято-Никольский православный храм.

Улица Новосельская. На ней находится телекомпания «Блиц».

Улица Полярной Дивизии. На ней расположена школа № 12.

Улица Генерала Журбы названа в честь генерал-майора Александра Афанасьевича Журбы.

Также есть улицы Зелёная, Декабристов, Колхозная, Владимирская, Заречная, Печенгская, Полевая и Хибинский переулок.

Интересные факты 

В среде жителей города район Жилстроя считается местом достаточно криминальным. В первую очередь это связано с большим количеством деревянных домов и бараков на его территории с минимальным набором коммунальных удобств. И как следствие постоянного проживание там людей из неблагополучной социальной среды с пристрастиями к алкоголю и наркотикам.

Литература 
 А. А. Киселёв «Мурманск в истории улиц и площадей».
 В. В. Сорокажердьев «Они сражались в Заполярье. Герои Советского Союза 1939—1945.»
 А. А. Киселёв, М. Т. Тулин «Улицы Мурманска».

Примечания 

Исторические части Мурманска